Herzklopfen bezeichnet:
 Palpitation, die Selbstwahrnehmung des Herzschlags
 Herzklopfen (1960), französischer Film von Jacques Doniol-Valcroze
 Herzklopfen (1985), österreichischer Film von Walter Bannert
 Herzklopfen kostenlos, Castingshow
 Herzklopfen (Fernsehsendung) eine Fernsehshow zwischen 1993 und 1995
 Herzklopfen (Spiel) ein Brettspiel von Ravensburger
 Herzklopfen (Musical) ein Musical des Komponisten Jochen Frank Schmidt
 Herzklopfen (Album) ein Live-Album des britischen Sängers Chris Rea
 La Chamade – Herzklopfen, französisch-italienischer Film von Alain Cavalie (1968)

Siehe auch